

Geografia 
 Malm – villaggio della Norvegia, situato nella municipalità di Steinkjer, nella contea di Trøndelag

Persone 
 Jeanette Malm – ex pentatleta svedese
 Marit Malm Frafjord – ex pallamanista norvegese
 Ragnar Malm – ciclista svedese su strada
 Robert Malm – ex calciatore togolese
 Sven Malm – velocista svedese
 Theodor Malm – calciatore svedese